Динур — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Динур, Бен-Цион (1884—1973) — сионистский деятель, педагог, историк и политик, депутат Кнессета первого созыва.
 Динур, Ехиель — израильский писатель.